Brunschweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Enoch Brunschweiler (1760–1834), Mitinitiator der Befreiungsbewegung des Thurgau
 Johann Joachim Brunschweiler (1759–1830), Mitinitiator der Befreiungsbewegung des Thurgau

Siehe auch:
 Brunnschweiler